040 steht für:

 040, Werk (2017) von Kynda Gray
 Observatorium des Lohrmann-Instituts (IAU-Sternwartencode)

0-4-0 steht für:

 englische Dampflok-Notation für die deutsche Bauart B (zwei angetriebene Achsen ohne vor- und nachlaufende Laufachsen), siehe Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen

040